Рапацкий (польск. Rapacki) — польская фамилия. Женская форма Рапацкая.

Известные носители 
 Рапацкий, Адам (1909—1970) — польский политик, экономист и дипломат. 
 Рапацкий, Винцентий (1840—1924) — польский актёр, драматург и беллетрист. 
  (род. 1948) — польский экономист и дипломат.

 Рапацкая, Людмила Александровна (род. 1945) — советский и российский музыковед и культуролог.